N-I oder N I steht für:

 Carretera Nacional N-I, eine spanische Nationalstraße
 Sablatnig N I, ein deutsches Nachtbombenflugzeug

Abkürzung